RBA est un sigle pouvant signifier :
 Radio RBA
 Radio Bassin Arcachon
, un groupe éditorial catalan
 Résidus de broyage automobile, dans le domaine du déchet et des véhicules hors d’usage.
 Responsible Business Alliance
 Banque de réserve d'Australie ()